Альфорс () — финская фамилия. Известные носители:

 Альфорс, Ансельм (1897—1974) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Альфорс, Бенгт (род. 1937) — шведоязычный финский драматург.
 Альфорс, Ларс (1907—1996) — финский и американский математик.